Division III i fotboll 1946/1947 bestod av sexton grupper*, med tio lag i vardera grupp. Inga uppflyttningsplaster till division II förekom denna säsong medan de flesta lagen flyttades ner till Division IV, eftersom division III till säsongen 1947/1948 minskades till fyra serier.

Uppflyttningskval utan uppflyttning
Trots att ingen uppflyttning till division II 1947/1948 spelades uppflyttningskvalet. Orsaken till detta var att beslutet om neddragning av antalet division III-serier fattades under pågående säsong och kvalspelet genomfördes utifall beslutet om neddragningen inte skulle stadfästas efter säsongen.

Nedflyttning
Ett nedflyttningskval spelades mellan de sexton serietvåorna enär blott åtta platser återstod att fylla i division III 1947/1948.

Serier

Norrländska södra
Serien ingick inte i det ordinarie seriesystemet men lag 1 och, något märkligt, lag 5 deltog kvalspelet.

Uppsvenskan östra

Uppsvenskan västra

Östsvenskan

Centralserien norra

N1: Riddarhytte SK drog sig ur serien efter ett par omgångar, varför resultaten från föreningens matcher ströks.

Centralserien södra

Nordvästra norra

Nordvästra södra

Mellansvenskan norra

Mellansvenskan södra

Sydöstra norra

Sydöstra södra

Västsvenska norra

Västsvenska Södra

Sydsvenska norra

Sydsvenska södra

Kvalspel

Kvalspel till division II 

|}
Inget lag uppflyttades till division II.

Kvalspel till division III 

Hofors AIF, IK Heros, Hagalunds IS, Mustadsfors IF, IF Hallby, Västerviks AIS, Sandarna BK och Varbergs BoIS nedflyttas till division IV.

Referenser

Noter

Källor
http://home.swipnet.se/clasglenning
Tabeller 1946/1947

Fotboll i Sverige 1946
Fotboll i Sverige 1947
1946/1947
Fotbollssäsongen 1946/1947